Luci Numisi, magistrat del poble dels llatins durant la guerra llatina ().
 Gai Numisi, pretor el 177 aC que va obtenir Sicília com a província.
 Tit Numisi, ambaixador romà durant les guerres macedòniques ().
 Numisi, arquitecte romà del qual parla Ciceró. Consta que fou l'arquitecte del teatre d'Herculà, car hom ha trobat inscrit el seu nom en aquest edifici.
 Numisi Llop, militar romà del  dC destinat a Mèsia.
 Numisi Rufus, militar romà del  dC destinat a la Germània.